Oconto kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Oconto (Nebraska)
Oconto (Wisconsin)